Ви́делебье — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на берегу реки Черёха (у впадения в неё р. Лзна), в 18 км к юго-востоку от села Карамышево и в 40 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла всего 7 человек.

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг.. Погост Видиливье указывается, как центр Видилебской губы Мелетовской засады.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Псковского района